Ney (Jura) — comuna francesa
Ney (Ohio) — cidade dos Estados Unidos
Ney (Alemanha) —  município da Renânia-Palatinado
Michel Ney — comandante francês nas guerras revolucionárias francesas e nas guerras napoleônicas
Ney (instrumento musical) — típico do Oriente Médio

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos